Le Championnat de France de football de National 2 2018-2019 est la  du championnat de France de football de quatrième division.

Le quatrième niveau du championnat oppose soixante-quatre clubs français répartis en quatre groupes de seize clubs, en une série de trente rencontres jouées durant la saison de football.

Les premières places de chaque groupe permettent de monter en National lors de la saison suivante alors que les trois dernières places de chaque groupe sont synonymes de relégation en National 3.

Clubs participants 
Ces tableaux présentent les soixante quatre équipes qualifiées pour disputer le championnat 2018-2019 sous réserves de validations administratives. On y trouve le nom des clubs, leur ancienneté en National 2, leur classement de la saison précédente, le nom des stades ainsi que la capacité de ces derniers.

Le championnat comprend quatre groupes de seize équipes.
Légende des couleurs

Décisions administratives, retraits et repêchages 
En Avril 2018, le placement en redressement judiciaire du Limoges FC confirme la rétrogradation du club d'au moins une division à l'issue de la saison, ayant fini  de sa poule, le club est donc rétrogradé dans un premier temps en National 3 permettant ainsi au Trélissac FC de se maintenir en tant que second meilleur quatorzième, avant d'être sanctionné d'une rétrogradation supplémentaire en Régional 1.

Le 21 juin 2018, la DNCG rétrograde le FC Martigues en National 3 permettant ainsi à l'AC Amiens de se maintenir en tant que troisième meilleur quatorzième.

Le 5 juillet, la commission d'appel de la DNCG infirme les décisions prises en première instance concernant le FC Martigues et le Limoges FC. Le premier est maintenu en National 2 et le second rétrogradé uniquement en National 3. L'AC Amiens est donc officiellement relégué en National 3.

Compétition

Classement 
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut trois points, le match nul un et la défaite zéro.

Critères utilisés pour départager en cas d'égalité au classement :
 classement aux points des matchs joués entre les clubs ex æquo ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun d’eux au cours des matchs qui les ont opposés ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 plus grand nombre de buts marqués sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 en cas de nouvelle égalité, une rencontre supplémentaire aura lieu sur terrain neutre avec, éventuellement, l’épreuve des tirs au but.

Groupe A 

|width="50"|
|valign="top"|

|}

Groupe B 

|width="50"|
|valign="top"|

|}

Groupe C 

|width="50"|
|valign="top"|

|}

Groupe D 

|width="50"|
|valign="top"|

|}

Résultats

Statistiques

Classement des buteurs

Bilan de la saison

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de France de football de National 2
 Coupe de France de football 2018-2019
 Championnat de France de football 2018-2019
 Championnat de France de football de Ligue 2 2018-2019
 Championnat de France de football National 2018-2019
 Championnat de France de football de National 3 2018-2019

Liens externes 
 Le National 2 sur fff.fr

2018-2019
Football M4
France M4
Championnat M4